Аббревиатура ВТИ может означать:
 Военно-технический институт (Белград);
 Военно-транспортный институт Железнодорожных войск и военных сообщений (Санкт-Петербург);
 Воронежский технологический институт (Воронеж);
 Всероссийский теплотехнический институт, ранее — Всесоюзный теплотехнический институт им. Ф. Э. Дзержинского (Москва);
 Вычислительная техника и информатика;
 Казанское научно-производственное объединение вычислительной техники и информатики, КНПО ВТИ (Казань).

См. также 
 VTI